Le tournoi de Hobart (Tasmanie, Australie) est un tournoi de tennis féminin professionnel. L'édition 2017, classée en catégorie International, se dispute du 8 au .

Elise Mertens remporte le simple dames. En finale, elle bat Monica Niculescu, décrochant à cette occasion le  en simple de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Raluca Olaru et Olga Savchuk.

Fait marquant 
Alors que la Belge Elise Mertens et l'Américaine Sachia Vickery s'affrontaient en huitièmes de finale, les deux joueuses se sont disputé l'abandon le plus rapide. Les joueuses préféraient effectivement avoir l'occasion de disputer les qualifications de l'Open d'Australie à Melbourne plutôt que d'accéder aux quarts de finale du tournoi. Si Sachia Vickery a profité le plus rapidement de son kinésithérapeute pour abandonner après seulement six points joués, Elise Mertens remporte finalement le tournoi par la suite. Comparativement, l'Américaine est éliminée deux jours plus tard dès le premier tour des qualifications de l'Open d'Australie, face à Lina Gjorcheska, alors  mondiale.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Hobart
 Saison 2017 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2017
Hobart
Tennis en Australie en 2017
Tennis en janvier 2017